La abreviación KCK puede referirse a:

Kansas City (Kansas), ciudad de Kansas, estado de Kansas, Estados Unidos.
Koma Civakên Kurdistán, organización política del pueblo kurdo.